Първан Първанов може да се отнася за:
 Първан Евтимов Първанов (р. 1967) – учен (математик, доктор в СУ „Св. Климент Охридски“, декан на ФМИ)
 Първан Митов Първанов (р. 1957) – учен (ветеринар, професор в Лесотехническия университет)
 Първан Михайлов Първанов (1867-1949) – военен деец, генерал
 Първан Русинов Първанов (р. 1954) – учен (ветеринар, доцент в Тракийския университет)